Фторсульфонат свинца(II) — неорганическое соединение,
соль свинца и фторсульфоновой кислоты
с формулой Pb(SOF),
белые кристаллы.

Физические свойства 
Фторсульфонат свинца(II) образует белые кристаллы.

Литература 
 

Соединения свинца
Соединения фтора
свинца